José Eduardo de Macedo Soares (1882-1967) - dirigente esportivo brasileiro
José Eduardo Macedo Soares (1882-1967) - jornalista brasileiro
José Carlos de Macedo Soares (1883-1968), advogado e político brasileiro
Edmundo de Macedo Soares e Silva (1901-1989), militar e político brasileiro

Desambiguação